Torreselle è il toponimo di 2 frazioni del Veneto
 Torreselle, frazione di Piombino Dese in provincia di Padova
 Torreselle, frazione di Isola Vicentina in provincia di Vicenza